Перша сіяна Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (Чемпіонка)
  Мартіна Навратілова (чвертьфіналістка)
  Габріела Сабатіні (півфіналістка)
  Пем Шрайвер (3 коло)
  Гелена Сукова (фіналістка)
  Зіна Гаррісон (чвертьфіналістка)
  Барбара Поттер (1 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфіналістка)
  Лорі Макніл (1 коло)
  Мері Джо Фернандес (3 коло)
  Сільвія Ганіка (1 коло)
  Патті Фендік (2 коло)
  Раффаелла Реджі (4 коло)
  Енн Мінтер (2 коло)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Ніколь Провіс (4 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1989 в австралійському спорті